Wangjiawan bezeichnet:

 Wangjiawan (Fenxiang), Dorf (王家湾村) in der Großgemeinde Fenxiang in der chinesischen Provinz Hubei;
 Wangjiawan (Xinhui), Dorf (王家湾村) in der Großgemeinde Xinhui in der chinesischen Provinz Sichuan.